Los ornitomímidos (Ornithomimidae, gr. "imitadores de aves") son una familia de dinosaurios terópodos ornitomimosaurianos, que vivieron en el Cretácico superior (hace aproximadamente 100 y 65 millones de años, desde el Cenomaniense hasta el Maastrichtiense), en lo que hoy es Norteamérica y Asia.

Descripción 

Los ornitomímidos presentaban un cuello largo y un pico desprovisto de dientes. Por lo general se los ha catalogado como herbívoros, debido a los gastrolitos descubiertos en la región estomacal de ciertos especímenes, configurando aquello un comportamiento característico de ciertos herbívoros para facilitar la digestión de plantas. Sin embargo, hay quienes plantean que pudieron presentar una dieta omnívora ya que pudieron alimentarse de pequeños animales. Los ornitomímidos exhiben una morfología que recuerda a aves como el avestruz.

Sistemática 

Ornithomimidae se define como el clado más inclusivo que contiene al Ornithomimus edmontonicus (Sternberg, 1933 ) pero no al Garudimimus brevipes
( Barsbold, 1981), al Harpymimus oklandnikovi
( Barsbold & Perle, 1984), al Shenzhousaurus orientalis (Ji et al., 2003) y al Pelecanimimus polyodon
( Pérez-Moreno et al., 1994).

Clasificación

Cladograma de Xu et al., 2011

Galería de imágenes

Referencias 
 Shapiro, M. D., You, H., Shubin, N., Luo, Z. & Downs, J. P. 2003. A large ornithomimid pes from the Lower Cretaceous of the Mazongshan Area, northern gansu province, People's Republic of China. Journal of Vertebrate Paleontology, 23, 3, 695-698.

Enlaces externos 

 Ficha y estado en TaxonSearch

Ornithomimosauria